Der Fraisbach ist ein selbst 2,9 km langer, mit seinem längeren Oberlauf Edeldorfer Graben etwa 4,7 Kilometer langer Bach im Oberpfälzer Wald, dessen längerer Strang am Rande des Dorfes Theisseil entspringt und im Stadtgebiet von Weiden in der Oberpfalz von rechts in den Almesbach mündet.

Fraisbach 
Der Fraisbach selbst verläuft als gerader Wiesengraben in künstlichem Flussbett, der die linke Waldnaabaue südwärts entwässert. Sein Ursprung liegt südlich von Hammerharlesberg zwischen der Görnitzer Brücke und den "Hammerranken" auf . Einige Entwässerungsgraben ähnlichen Gepräges fließen ihm vor allem vom linken Talhangfuß her zu und als längster Nebenfluss der Edeldorfer Graben, der als einziger ein eigenes Tal durchläuft. Etwa parallel zur Waldnaab verläuft der Fraisbach längstenteils neben einem Wiesenweg, bis er schließlich nahe der Neumühle von rechts in den Almesbach mündet.

Edeldorfer Graben 
Der Edeldorfer Graben entspringt wenig westlich von Theisseil auf etwa  und fließt von dort durch ein fast ganz bewaldetes Tal nordwestwärts in Richtung Edeldorf. Nach Durchqueren des am Rand des Flusstals liegenden Dorfes knickt er in der Waldnaabaue südwärts ab und mündet wenig nach dem Übertritt beider Gewässer auf die Stadtgemarkung von Weiden in der Oberpfalz in den Fraisgraben.

Einzelnachweise 
    

Gewässer im Landkreis Neustadt an der Waldnaab
Geographie (Theisseil)
Gewässer in Weiden in der Oberpfalz